Roger Drolet est le nom que portent deux personnes ayant fait carrière à la radio au Québec. 

 Roger Drolet (1935-2011), un animateur de radio, notamment à CKVL de 1972 à 1998 ;
 Roger T. Drolet, un journaliste et un animateur de radio québécois.